Puerto Esperanza puede referirse a:
 Puerto Esperanza, localidad de Cuba;
 Puerto Esperanza, localidad de las Islas Malvinas;
 Puerto Esperanza, localidad de la Argentina;
 Puerto Esperanza, localidad del Perú;